А

Б

 Невен Беламарић

Ц
 Крунослав Цигој

Ј
 Сена (Сребренка) Јуринац

М
 Зинка Миланов (Кунц)
 Љиљана Молнар Талајић
 Томислав Мужек

Н
 Томислав Нералић

П
 Тино Патиера
 Рената Покупић
 Ружа Поспиш Балдани

Р
 Феђа Радован
 Нада Руждјак
 Владимир Руждјак

С
 Гиоргио Суриан

Т
 Милка Трнина

В
 Дуња Вејзовић

Оперски певачи
Оперски певачи